

Personnalités 
 Giuseppe Verdi (1813–1901), compositeur italien ;
 Le roi Victor-Emmanuel II d'Italie (ou Victor-Emmanuel II de Savoie) (1820–1878) dont les partisans réduisait le nom à ses initiales : Victor Emmanuel Roi D’Italie ;
 Marie Verdi (1969–), actrice belge.

Cinéma et télévision 
 Le Roman d'un génie (Giuseppe Verdi) est un film italien de Carmine Gallone et sorti en 1938.
 Verdi (Giuseppe Verdi) est un film italien réalisé par Raffaello Matarazzo et sorti en 1953.
 Verdi est un feuilleton télévisé franco-britannico-italien réalisé par Renato Castellani et sorti en 1982.
 Verdi est un téléfilm britannique réalisé par Barrie Gavin et diffusé en 1994.
 Verdi est un court-métrage néerlandais réalisé par Sander M. Jansen et sorti en 1999.

Toponyme

Espace 
 Verdi, cratère d'impact, sur Mercure.

États-Unis 

 Verdi, census-designated place située en Californie ;
 Verdi, localité du Nevada ;
 Verdi Square, place de New York.

Autres 
 I Verdi (les verts), un parti politique écologiste italien ;
 ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), un syndicat professionnel allemand.
Verdi (cheval), un cheval de saut d'obstacles

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme